Ця стаття присвячена дискографії американського рок-гурту Toto.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Саундтреки

Збірки

Сингли

References

Джерела
Дискографія на порталі Discogs.com 
Дискографія на офіційному сайті 

Toto